Apama ( ou , )

 Apama — filha de Rabezaces, concubina de Dario I

 Apama (filha de Artaxerxes II) — filha de Artaxerxes II, esposa do sátrapa de Frígia Farnabazo II, mãe de Artabazo II

 Apama ou Artacama — filha do sátrapa de Frígia Artabazo I, primeira esposa de Ptolemeu I Sóter

 Apama (esposa de Seleuco I Nicátor) — filha do príncipe sogdiano Espitamenes, esposa de Seleuco I Nicátor mãe de Apama, Laódice, Antíoco I Sóter e Aqueu

 Apama — filha da anterior e Seleuco I Nicátor

 Apama (filha de Antíoco I Sóter) —  filha de Antíoco I Sóter e Estratonice (filha de Demétrio I Poliórcetes), esposa do rei de Cirene Magas, mãe de Berenice II

 Apama (esposa de Prúsias I) — filha de Demétrio II da Macedônia e Estratonice (filha de Antíoco I Sóter (ou Fítia (filha de Alexandre II de Epiro), esposa do rei da Bitínia Prúsias I, mãe de Prúsias II

 Apama — filha de Alexandre de Megalopolis, esposa do rei dos Atamanes Aminandro

 Apama (mãe de Nicomedes II da Bitínia) — filha de Filipe V da Macedônia, esposa do rei da Bitínia Prúsias II, mãe de Nicomedes II Epifânio

 Apama — filha de Antíoco II Teos e Laódice I

Ver também 
 Apameia 

Desambiguações de história